Серо Кулебра има више значења:

 Серо Кулебра (Кујамекалко Виља де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Кулебра (Сан Мигел Санта Флор), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Кулебра (Сан Педро Кијатони), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Кулебра (Санто Доминго Тепустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику